Прока́т в металлургии (металлопрокат) — продукция, получаемая на прокатных станах путём горячей, тёплой или холодной прокатки. Сортаментом называют совокупность прокатных профилей (форма поперечного сечения прокатанного изделия), отличающихся по форме и размерам.

Классификация

По размеру профиля 
По размеру профиля сортовой прокат делится на:
 крупный — круглая сталь диаметром 80—250 мм, квадратная сталь со стороной 70—200 мм, периодические арматурные профили № 70—80, угловая сталь с шириной полок 90—250 мм, швеллеры и двутавровые балки обычные и облегченные высотой 360—600 мм, специальные широкополочные двутавры и колонные профили высотой до 1000 мм, шестигранная сталь до № 100, рельсы железнодорожные длины 1 м с массой 43—75 кг, полосовая сталь шириной до 250 мм и др.;
 средний — круглые диаметры 32—75 мм, квадратные со стороной 32—65 мм и шестигранные до № 70, стальной периодический арматурный профиль № 32-60, двутавровые балки высотой до 300 мм, швеллеры высотой от 100—300 мм, рельсы узкой колеи Р18—Р24, штрипсы сечением до 8×145 мм, разнообразные фасонные профили отраслевого назначения и др;
 мелкий — круглая сталь диаметром 10—30 мм, квадратная сталь со стороной 8—10 мм, периодический арматурный профиль № 6—28, угловая сталь с шириной полок 20—50 мм, швеллеры № 5—8, полосовая сталь шириной до 60 мм, шестигранная сталь до № 30 и разнообразные фасонные профили отраслевого назначения эквивалентных размеров.

Плоский прокат 
 толстолистовая сталь (толщина свыше 4 мм);
 горячекатаная тонколистовая сталь (толщина менее 4 мм);
 холоднокатаная тонколистовая сталь (толщина менее 4 мм).

К плоским видам проката относят рулонную сталь, листовую сталь, жесть, ленту.

Сортовой прокат 
Катанка, шары помольные и другие виды проката, у которых касательная к любой точке периметра его поперечного сечения данное сечение не пересекает.
 простой (круг, квадрат, шестигранник, полоса плоского сечения);
 Фасонный (уголок, швеллер, балка двутавровая, рельсы, специальные профили для судостроения и другие виды проката, у которых касательная хотя бы к одной точке периметра поперечного сечения пересекает данное сечение).

Также фасонный прокат подразделяется на
 прокат общего (массового) потребления (квадрат, круг, полосовая сталь, шестигранник, угловые профили, швеллеры, двутавровые балки, z-образный профиль);
 прокат специального назначения (рельсы железнодорожные, рельсы трамвайные, профили для автоободов, рессор, шахтных креплений,тракторных шпор, шпунтовые сваи, трёхгранный профиль, клиновой, овальный и ромбический профили).

Трубы 
Трубы подразделяют на
 бесшовные;
 сварные;
 фасонные;
 трубы переменного сечения.

Также выделяют тонкостенные, прецизионные, капиллярные и трубы высокой точности.

Специальные профили 
 Фасонные прецизионные профили получают горячей и холодной прокаткой и волочением на станах.
 Гнутые профили, изготовляемые из листа и ленты толщиной 0,2—20 мм, применяют в разных отраслях промышленности и для бытовых целей. По сравнению с горячекатаными гнутые профили обеспечивают большую точность, имеют меньшую толщину, могут иметь закрытую форму, которую невозможно получить прокаткой.

Типы обработки поверхности проката 
По типу обработки поверхности прокат делится на:
 шлифованный;
 зеркальный;
 калиброванный;
 матовый.

См. также 

 Производство гнутых профилей
 Полособульб

Примечания

Литература 
 Нормативная литература
 ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

 Техническая литература
 

Обработка металлов давлением
Прокат
Металлические профили